Paul von Praun ist der Name folgender Personen:

* Paul von Praun (Handelsherr) (1548–1616), deutscher Handelsherr und Kunstsammler, Schöpfer des Praunschen Kabinetts
 Paul von Praun (Beamter) (1859–1937), bayerischer Verwaltungsbeamter